Шижня:

 Шижня — деревня в Беломорском районе Карелии.
 Шижня — река в России, протекает в Ленинградской области.